L'édition 2008-2009 du championnat de France de rink hockey de Nationale 1 se joue du  au . Le championnat regroupe 12 clubs.

Équipes 

Promus de N2
 RAC Saint-Brieuc
 ROC Vaulx en Velin

Règlement 
En fin de saison, en cas d'égalité de point entre deux équipes, celles-ci sont départagées au goal average particulier sur les deux confrontations.

Résultats

Classement 

|valign="top"|

|}
Leader journée par journée

Classement des buteurs 
Classement des 10 meilleurs buteurs du championnat.

Classements discipline

Cartons jaunes

Cartons bleus

Cartons rouges

Références 

 Site de la Fédération Française de Roller Skating (Section rink hockey)
 Résultats sur le site de la FFRS
 Classement sur le site de la FFRS
 Classement des buteurs et cartons sur le site de la FFRS

2009
Rink hockey en 2008
Rink hockey en 2009
Rink hockey M